George Cole peut désigner :
 George Cole (1810-1883), portraitiste, paysagiste et peintre animalier britannique ;
 George Cole (1925-2015), acteur britannique ;
 George Douglas Howard Cole (1889-1959), homme politique, écrivain, économiste, théoricien et historien britannique.